Велики-Преслав () — община в Болгарии. Входит в состав Шуменской области. Население составляет 13 382 человек (на 1 февраля 2011 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Велики-Преслав
 Драгоево
 Златар
 Имренчево
 Кочово
 Миланово
 Мокреш
 Мостич
 Осмар
 Суха-Река
 Троица
 Хан-Крум

Примечания 

Общины Шуменской области